Kloster Mariensaal ist der ursprüngliche Name von:
 Kloster Eppinghoven, Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Zisterzienserinnenkloster Saarn, Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen